Er zijn diverse "gouden boeken". Soms betreft het een boek waarin de namen van voorname gasten en ereburgers worden ingeschreven. Soms is het een lijst van adellijke geslachten. In Rome was men tussen 1600 en 1870 alleen een Romeins edelman wanneer men in het Gouden Boek was ingeschreven. Het Gouden Boek of Libra D'Oro van Venetië was de lijst van patricische families die de Serenissima bestuurden.

Zie ook
Gouden Boek (CPNB)
Gulden Boek (Groningen)
Gouden Boek (Rome) 
Gouden Boek (Venetië)
Liber Aureus

Non-fictieboek
Adel